Stepancminda, dawniej Kazbegi – miasto w Gruzji
 Aleksander Kazbegi – pisarz gruziński
 (3477) Kazbegi – planetoida